Indonesië
 Lemo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Lemo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam